Salado kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Salado, administrativ by, Jawa Barat,

Mexiko 

 El Salado (ort i Mexiko, San Luis Potosí), Vanegas,

Se även 
 Río Salado

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar